Бацање копља у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 6. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинг 2015. бранила је Катарина Молитор из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 атлетичарка из 22 земље.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  Неутрални спортисти (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих светских атлетичарки у бацању копља у  2017. години је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године. Квалификациона норма за финале износила је 63,50 метра (КВ), коју су испуниле 7 такмичарки, а још 5 се пласирале према постигнутом резултату (кв),,. 
Почетак такмичења: Група 1 у 19:05 и Група 2 у 20:29 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 8. августа 2017. године са почетком у 19:20 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном